Edoardo Goldaniga (n. 1993) – calciatore italiano
 Giacinto Goldaniga (1927-1983) – calciatore italiano